Mužská dvouhra Nordea Open 2022 probíhala okolo poloviny července 2022. Do singlové soutěže båstadského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl norský tenista Casper Ruud, který ve druhém kole podlehl Cerúndolovi.

Vítězem se stal 23letý Argentinec Francisco Cerúndolo, jenž ve finále zdolal o dva roky mladšího osmého nasazeného krajana Sebastiána Báeze po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. Jednalo se o jejich první vzájemný zápas. Na okruhu ATP Tour tak vybojoval první kariérní titul, jímž vylepšil předchozí maximum z finále Argentina Open 2021. Bodový zisk jej premiérově posunul do elitní světové třicítky, jíž ve vydání žebříčku po skončení uzavíral.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Nordea Open 2022